Правительство Дини — 52-е правительство Итальянской Республики, действовавшее с 17 января 1995 по 18 мая 1996 года под председательством Ламберто Дини.

Общие сведения 
Второе и последнее правительство, сформированное , сменило первое правительство Сильвио Берлускони.

История 
Техническое правительство бывшего генерального директора Банка Италии и министра казначейства в первом правительстве Берлускони Ламберто Дини действовало 486 дней (1 год и 4 месяца) с 17 января 1995 года по 18 мая 1996 года, и главным результатом его существования стала подготовка досрочных выборов в апреле 1996 года. Оно стало первым в истории Италии правительством, полностью укомплектованным министрами-профессионалами, не связанными с политикой. Кабинет был сформирован при основной парламентской поддержке левоцентристов, но Лига Севера также не оказывала ему активного противодействия.

Список

Аппарат правительства

Министры

Министры без портфеля

Примечания

Ссылки 
 

Правительство Италии
Политика Италии
Появились в 1995 году в Италии